13-й чемпионат Украины по футболу был разыгран с 12 июля 2003 года по 19 июня 2004 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Судьба золотых наград вновь разыгралась в борьбе между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром», победителем из которой, как и в предыдущем сезоне, вышли киевляне. «Горняки», которых в конце сезона возглавил румынский специалист Мирча Луческу, уступили «Динамо» 3 очка. Третье место, с отставанием в 13 очков от «Шахтёра», занял днепропетровский «Днепр». По результатам рейтинга Fair Play УЕФА мариупольский «Ильичёвец», занявший 8-е место, получил право участвовать в кубке УЕФА

По итогам сезона из высшей лиги вылетели львовские «Карпаты» и кировоградская «Звезда». Кировоградская команда стала первой командой высшей лиги, с которой были сняты очки. Однако даже после вылета проблемы продолжили сопровождать «Звезду». Команда из-за недостаточного финансирования не смогла заявиться на чемпионат первой лиги, а позже и вовсе была снята с соревнований, однако до начала следующего сезона была включена в состав второй лиги. В элитный дивизион вернулись ужгородское «Закарпатье» и харьковский «Металлист»

Участники 

До начала сезона команда «Ворскла-Нефтегаз» носила название «Ворскла»

с 10 по 17 февраля 2004 года команда «Металлург» (Запорожье) носила название «Металлург-Запорожье»

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|

|
|
|
|
|
|

|}
В соответствии с решением КДК ФФУ от 5 мая 2004 года, с команды «Звезда» снято 3 очка

Лидеры по туру

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика чемпионата

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2003/2004 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2003/2004 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 2003/2004 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2003/2004 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2003/2004 на wildstat.ru
 Сезон 2003/2004 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2003/2004 на stat-football.com

2003/2004
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004
Футбол на Украине в сезоне 2003/2004